Wörthsee (gemeente)
 Wörthsee (meer)